A Equipe costa-riquenha representa a Costa Rica na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
A Costa Rica competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1992. Seus melhores resultados foi atingir Grupo II (2006)).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Costa-riquenha de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis